Серпико:

 Серпико — кинофильм режиссёра Сидни Люмета, вышедший на экраны в 1973 году.
 Серпико, Фрэнк (род. 1936) — отставной офицер Департамента полиции Нью-Йорка, выступивший с показаниями по случаям коррупции в полиции.